Goupi-Mains rouges est un roman écrit par Pierre Véry et publié en 1937.

Adaptations : 
Goupi Mains Rouges, un film français réalisé par Jacques Becker et sorti en 1943.
Goupi Mains Rouges, un film de Claude Goretta, réalisé  en 1993

Homonymie de titre